La Trinité (Eure), municipi francès al departament de l'Eure 
 La Trinité (Manche), municipi francès al departament de Manche 
 La Trinité (Martinica), municipi francès a la regió de Martinica 
 La Trinité (Savoia), municipi francès al departament de Savoia 
 La Trinité (Alps Marítims), municipi francès al departament dels Alps Marítims, regió de Provença – Alps – Costa Blava 
 La Trinité-de-Réville, municipi francès al departament de l'Eure 
 La Trinité-des-Laitiers, municipi francès al departament de l'Orne 
 La Trinité-du-Mont, municipi francès al departament del Sena Marítim 
 La Trinité-Porhoët, municipi francès a la regió de Bretanya, departament de Morbihan 
 La Trinité-sur-Mer, municipi francès a la regió de Bretanya, departament de Morbihan 
 La Trinité-Surzur, municipi francès a la regió de Bretanya, departament de Morbihan 
 La Trinité-de-Thouberville, municipi francès departament de l'Eure 
 Cantó de La Trinité, divisió administrativa francesa al departament i regió de Martinica 
 Cantó de La Trinité-Porhoët, divisió administrativa francesa situada al departament de Morbihan a la regió de Bretanya.
 Districte de La Trinité, divisió administrativa francesa al departament i regió de la Martinica 
 Gressoney-La-Trinité, municipi italià a la regió de Vall d'Aosta